Взрыв в Вангунчан — взрыв на оружейном заводе Вангунчана, 30 мая 1626 г., жертвами которого стали, приблизительно, 20 000 человек. Его сила была эквивалентна 10-20 килотоннам в тротиловом эквиваленте, столько же, сколько при бомбардировке Хиросимы. Причина взрыва до сих пор не была установлена.

Взрыв 
По имеющимся сведениям, взрыв произошел в Сиши утром 30 мая 1626 года. Небо было ясным, но внезапно раздался громкий грохот, в небе вспыхнула ослепительно-яркая вспышка взрыва, а город быстро заволокло пылью, на столько, что небо вскоре потемнело.

Масштабы трагедии поражают воображение: Всё в пределах 3-4 километров от эпицентра взрыва было полностью уничтожено; улицы были усыпаны обломками домов и трупами; деревья были вырваны с корнем; трёхтонного каменного льва перебросило через городскую стену; позже выжившие сообщали о камнях, кусках древесины, лоскутах одежды, и частях тел людей и животных, падающих с неба. Взрыв был такой силы, что был слышен в близлежащих городах: Тунчжоу, Хэсиву, Миюнь и Чанпин, а вибрация ощущалась на расстоянии более 150 км, в городах: Цзуньхуа, Сюаньхуа, Тяньцзинь, Датун и Гуанлин; а земля в непосредственной близости от эпицентра взрыва, проседала более чем на 6 метров.

Также поступали сообщения, о «странных» облаках над эпицентром взрыва: они выглядели как: «спутанные нити шёлка», а так же были разноцветными. Поднявшись в небо, они не рассеивались по несколько часов. Удивительно, но каких-либо следов от огня на месте катастрофы обнаружено не было.

Во время трагедии погиб единственный наследник императора Тяньци — семимесячный наследник Чжу Цицзюн, который скончался от шока.

Теории о причинах взрыва 
 Возгорание пороха: Предполагается, что причиной является пренебрежение техникой безопасности при производстве и транспортировке пороха.

Этой теории противоречит отсутствие следов от горения на месте трагедии и на найденных лоскутах одежды, а так же то, что пороха явно было недостаточна для такой разрушительной силы взрыва, так как порох горит, а не детонирует.

 Болид: Данная гипотеза предполагает, что зона разрушений соответствует той, что была бы при падении метеора, взорвавшемуся в воздухе на малой высоте при входе в атмосферу Земли.

Но многие историки отвергли данное предположение на том основании, что не было обнаружено самого ударного кратера, так же предполагаемое грибовидное облако не свойственно для взорвавшегося метеора и вероятнее всего, указывает на другую причину взрыва.

Однако, стоит отметить, что сообщения о яркой вспышке, грохоте и падающих камнях — напоминают современные записи о взрывающихся болидах (Например, подтверждённый учёными взрыв болида — падение Тунгусского метеорита. Событие, представлявшее собой взрыв 10-30 мегатонн в верхней средней тропосфере, взрыв также не оставил ударного кратера).

 Землетрясение: В исторических записях зарегистрировано более сотни подтвержденных землетрясений во время династии Мин. И грохот и вибрации во время взрыва могут напоминать землетрясение.

Тем не менее, многие строения, расположенные не так далеко от места взрыва (например, Храм Чэнъэн), почти не пострадали. Гипотеза о землетрясении также не может объяснить появление грибовидного облака на месте взрыва и то, как объекты были передвинуты на многие мили.

 Торнадо: Мощный торнадо может быть внезапным и очень разрушительным и может переносить объекты на большие расстояния.

Но очень маловероятно, что торнадо внезапно возникнет по среди ясного неба, и данная гипотеза не может объяснить громкий грохот и вибрацию, ощущаемые даже на дальних от эпицентра взрыва расстояниях.

Примечания

Ссылки 
 
 

История Пекина
Взрывы в Китае